È la prima edizione del torneo.

In finale Natela Dzalamidze e Kamilla Rachimova hanno sconfitto Misaki Doi e Oksana Kalašnikova con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Natela Dzalamidze /  Kamilla Rachimova (Campionesse)
  Misaki Doi /  Oksana Kalašnikova (finale)

  Viktorija Golubic /  Han Xinyun (quarti di finale) 
  Harriet Dart /  Dalma Gálfi (ritirate)

Wildcard 

  Audrey Albié /  Alice Robbe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Rouen Métropole 2022